Ultimo amore (Letzte Liebe), film diretto da Fritz Schulz (1935).
Ultimo amore, film diretto da Luigi Chiarini (1947).
Ultimo amore, canzone di Vinicio Capossela.